Сезон «Депортіво Алавес» 2019-2020 - 108-й за ліком сезон футбольного клубу Депортіво Алавес і його 15-й сезон у вищій лізі іспанського футболу. Охоплює проміжок часу від 1 липня 2019 до 19 липня 2020 року. Анавес взяв участь у ла Лізі та Копа-дель-Рей.

Гравці

Склад команди

Поза першою командою

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли

Пішли 

 Загальний дохід: €18M

Чистий дохід:  €7.3M

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Розклад матчів Ла-Ліги оголошено 4 липня 2019 року.

Копа-дель-Рей

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено по завершенні сезону.

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили клуб під час сезону

|-
|}

Примітки

Посилання 

Сезони «Депортіво Алавес»
Іспанські футбольні клуби в сезоні 2019–2020